Ezzelino da Romano ist der Name folgender Personen:

 Ezzelino I. da Romano († ≈1183) italienischer Adeliger
 Ezzelino II. da Romano (≈1150–1235) italienischer Adeliger
 Ezzelino III. da Romano (1194–1259) italienischer Adeliger und kaiserlicher Statthalter der Mark Verona